Rondella – in meccanica, dischetto di metallo forato che si inserisce tra il dado ed il pezzo da serrare
 Rondello o Rondella – in architettura militare, cammino di ronda delle antiche fortificazioni
 Rondella – varietà di olivo veneta
 Rondella – nei giochi da tavolo, parte delle meccaniche di gioco

Altri progetti